Чемпиона́т Литовской ССР по футбо́лу 1987 го́да () — 66-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Итоговая таблица

Матч за 1-е место

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в СССР в 1987 году
1987 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу